AVV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Avalon (Australia)
 avv – codice ISO 639-3 della lingua avá-canoeiro